

Toponiemen 
 Neva (dorp), een dorp in de Iraanse provincie Mazandaran
 Cisano sul Neva, een gemeente in de Italiaanse provincie Savona
 De Neva, een rivier in Rusland
 De Nevabaai, het meest oostelijke deel van de Finse Golf tussen Kotlin en het estuarium van de Neva
 Mount Neva (Colorado), een bergtop in de Amerikaanse staat Colorado
 Mount Neva (Nevada), een bergtop in de Amerikaanse staat Nevada

Veldslag 
 Slag aan de Neva, een veldslag in 1240 tussen Zweedse legers en de republiek Novgorod

Motorfietsmerk 
 Neva (motorfiets), een Frans motorfietsmerk

Sport 
 De Neva Cup, een toernooi voor vrouwelijke professionele tennissers

Zie ook 
 Nevada (doorverwijspagina)